

Biografia

Infanzia 
Attraverso suo padre, Sofia era una nipote di Giorgio I di Grecia e della granduchessa Olga Konstantinova di Russia. Attraverso la regina Olga di Grecia, era una pro-pro-nipote dell'imperatore Nicola I di Russia. Attraverso la madre era una pro-pro-nipote della regina Vittoria del Regno Unito e di Alberto, principe consorte, in quanto sua madre era una nipote della principessa Alice del Regno Unito.

Primo matrimonio 
Sofia sposò il principe Cristoforo d'Assia (1901-1943) il 15 dicembre 1930 a Kronberg, Berlino, quando aveva 16 anni. Cristoforo era il figlio del principe Federico Carlo d'Assia e principessa Margherita di Prussia, per questo era un pronipote della regina Vittoria del Regno Unito e del principe Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha con la loro figlia maggiore Vittoria, Principessa Reale, moglie di Federico III, imperatore tedesco. Il 7 ottobre 1943 il principe Cristoforo morì in un incidente aereo sugli Appennini, sulle colline nei pressi di Forlì, in Italia. Il suo corpo è stato ritrovato due giorni dopo. L'Almanach de Gotha, tuttavia, afferma che è stato ucciso in azione durante l'invasione tedesca in Italia.

Secondo matrimonio 
Sofia sposò in seconde nozze il principe Giorgio Guglielmo di Hannover il 23 aprile 1946 a Salem, Baden-Württemberg. Giorgio era il figlio di Ernesto Augusto III, duca di Brunswick e di sua moglie principessa Vittoria Luisa di Prussia, l'unica figlia di Guglielmo II, imperatore tedesco e della Principessa Augusta di Schleswig-Holstein.

Morte 
Sofia visitò molte volte il fratello, il principe Filippo, per questo venne scelta come madrina del Principe Edoardo. Morì il 3 novembre 2001 a Monaco di Baviera.

Discendenza 
La principessa Sofia e il principe Cristoforo d'Assia hanno avuto cinque figli:
Principessa Christina Margherita d'Assia (Kronberg im Taunus, Assia, 10 gennaio 1933 - 21 novembre 2011), sposò prima in Kronberg im Taunus il 2 agosto 1956 il principe Andrea di Jugoslavia, ebbero figli, divorziò nel 1962, e sposò in secondo nozze a Londra il 3 dicembre 1962 Robert Floris van Eyck (1916 - 1991, un poeta di Londra, artista e restauratore d'arte), figlio di Pieter Nicolaas van Eyck (poeta, saggista, critico e filosofo) e Nelly Estelle Benjamins, ebbero figli.
Principessa Dorotea Carlotta Karin d'Assia (Schloss Panker, 24 luglio 1934), sposò civilmente a Schliersee, Alta Baviera, il 31 marzo 1959 e religiosamente a Monaco di Baviera il 1º aprile 1959 Federico Carlo, principe di Windisch-Gratz (Heiligenberg, Baden, 7 luglio 1917 - Gersau, 29 maggio 2002), ebbero figli.
SA Principe Carl Adolfo Andrea d'Assia (Berlino, 26 marzo 1937), sposò a L'Aia civilmente il 26 marzo 1966 e religiosamente il 18 aprile 1966 Yvonne Margit Valerie, contessa von Szapáry Muraszombath, Széchysziget e Szapár (Budapest, 4 aprile 1944), ebbero due figli.
SA Principe Raniero Cristoforo Federico d'Assia (Kronberg im Taunus, 18 novembre 1939), celibe e senza figli.
Principessa Clarissa Alice d'Assia (Kronberg im Taunus, 6 febbraio 1944), sposò a Parigi il 20 luglio 1971, e divorziarono nel 1976, Jean Claude Derrien (Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine, 12 marzo 1948), figlio di Jean Guillaume Derrien e della moglie Jacqueline Laine, non ebbero figli; ebbe una figlia da un padre ignoto.

Dal secondo matrimonio con il principe Giorgio Guglielmo di Hannover nacquero tre figli:
Principe Welf Ernesto di Hannover (25 gennaio 1947 - 10 gennaio 1981), sposò il 23 maggio 1969, Wibke van Gunsteren (26 novembre 1948). Ebbero una figlia.
Principe Giorgio di Hannover (9 dicembre 1949), sposò il 15 settembre 1973, Victoria Anne Bee (6 marzo 1951). Ebbero due figlie.
Principessa Federica di Hannover (15 ottobre 1954), sposò il 17 agosto 1979, Jerry William Cyr (16 gennaio 1951). Ebbero due figli.

Titoli e trattamento 
26 giugno 1914 - 15 dicembre 1930: Sua Altezza Reale, la principessa Sofia di Grecia e Danimarca
15 dicembre 1930 - 23 aprile 1946: Sua Altezza Reale, la Principessa Cristoforo d'Assia
23 aprile 1946 - 3 novembre 2001: Sua Altezza Reale, la Principessa Giorgio Guglielmo di Hannover

Ascendenza

Onorificenze

Onorificenze greche

Onorificenze straniere

Altri progetti

Collegamenti esterni 

S